Galeamopus hayi ("requiere casco de Hay") es una especie y tipo del género extinto Galeamopus de dinosaurio saurópodo diplodócido que vivió a finales del período jurásico durante el Kimmeridgiense, hace unos 155 millones de años en lo que es hoy Norteamérica. Fue hallada en la zona inferior de la Formación Morrison en Wyoming, Estados Unidos.

Descripción
 
El estudio de 2015 estableció siete rasgos distintivos para este género. Estos constituyen autapomorfias, o características únicas derivadas. En la parte posterior del cráneo, el proceso paroccipital es curvo en vista lateral. Los dientes tiene facetas de desgaste aparejadas. La primera vértebra del cuello, el atlas, tiene una espina neural con procesos que apuntan al frente y hacia adentro, los cuales están separados del ala posterior de la espina. Esta ala posterior posee una anchura transversa que es continua en la mayor parte de su longitud. El arco neural del atlas tiene a cada lado de su base una pequeña espina triangular. La segunda vértebra del cuello, el axis, tiene una espina neural con un prominencia en el extremo frontal de la cresta en su frente. En las vértebras cervicales del medio y de atrás hay una cresta entre los procesos de la articulación posterior, las postzigapófisis, no se extiende más allá del borde del arco neural.
 
El estudio también determinó seis autopomorfias exclusivas de la especie tipo Galeamopus hayi. La parte del hueso parietal que forma el borde entre la parte posterior del cráneo y la bóveda craneana es baja, con una altura inferior a la del foramen magnum. Los procesos del basipterigoides anexos en la parte inferior del neurocráneo divergen bastante, en un ángulo de más de 60°. El cúbito en el antebrazo es largo, con una longitud que equivale al 76% de la del húmero. La superficie del radio que está en contacto con el cúbito es de tamaño limitado y relativamente lisa. La superficie articular en la parte inferior del radio es biselada con respecto a su eje, en un ángulo de ceca de 15°. El borde exterior de la superficie superior de la tibia forma un proceso contraído, detrás de la cresta cnemial en el frente. Combinadas, hay trece autopomorfias presentes en Galeamopus, exactamente el mínimo que fue usado en el estudio como criterio para separar géneros diferentes.

Descubrimiento e investigación
Galeamopus fue identificado de un esqueleto parcial descubierto por William H. Utterback en 1902 cerca de Sheridan, Wyoming, en la cantera Red Fork Powder River A. En 1906, el esqueleto fue referido a Diplodocus por William Jacob Holland cuando él describió el neurocráneo. El espécimen fue clasificado por Holland como una nueva especie de Diplodocus, Diplodocus hayi, en 1924. El nombre de la especie es en homenaje de Oliver Perry Hay. 

En 2015, esta especie fue renombrada como un género separado, Galeamopus por Emanuel Tschopp, Octávio Mateus y Roger Benson. El nombre del género se deriva del término latino galeam, el acusativo de galea, "casco", y opus, "necesitar". La combinación se presenta como una traducción de Wil-helm, la forma primitiva de William, que significa literalmente "que requiere escudo", en referencia al primer nombre tanto de Utterback como de Holland. El nombre es además una alusión al hecho de que el pequeño neurocráneo del holotipo necesita de cobertura.

El holotipo del género es HMNS 175, previamente CM 662, el esqueleto original. Este fue hallado en una capa de la zona inferior de la Formación Morrison que data del Kimmeridgiense. Este espécimen es también el holotipo de Galeamopus hayi, la combinatio nova de la especie tipo D. hayi. Varios otros especímenes fueron referidos al género Galeamopus pero no a Galeamopus hayi. Estos incluyen al espécimen AMNH 969, un cráneo casi completo; el espécimen USNM 2673, un cráneo parcia; y SMA 00011 , conocido como "Max", un esqueleto. SMA 00011 es lo suficientemente distinto como para considerar nombrar una especie separada para este.

Clasificación
Galeamopus hayi es considerado un saurópodo avanzado ubicado como miembro de la familia de Diplodocidae, dentro de esta forma un clado junto a Diplodocus dentro de la subfamilia Diplodocinae.

Filogenia
Cladograma de los Diplodocidae según el análisis de Tschopp, Mateus y Benson (2015), destacando la posición de Galeamopus.

El cladograma a continuación muestra una hipótesis sobre las relaciones de Galeampous con otros diplodócidos, de acuerdo con el análisis de Tschopp y Mateus (2017).

Referencias

Véase también
Galeamopus

Diplodocoidea
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Jurásico